Септемврийци — название населённых пунктов в Болгарии:

 Септемврийци (Видинская область) — село, Видинская область, община Димово.
 Септемврийци (Добричская область) — село, Добричская область, община Каварна.
 Септемврийци (Монтанская область) — село, Монтанской область, община Вылчедрым.